Georges Deicha (1917-2011), géologue et minéralogiste français ;
 Sophie Deicha (1955- ), théologienne orthodoxe.